Mitologia: Sèmele: segons la mitologia grega, fou una princesa tebana.
 Asteroide: (86) Semele
 Òpera: Semele (Händel) de Händel.
 Botànica: Semele (gènere), de la família de les ruscàcies.